Le nom Netanyahou (en hébreu, ) est un nom de famille, porté notamment par :

 Bension Netanyahou, 1910-2012, militant sioniste, historien et journaliste israélien né en Pologne (alors dans l'Empire russe), père de Yonatan et Benyamin ;
 Benyamin Netanyahou, 1949-, homme politique et Premier ministre israélien ;
 Sara Netanyahou, 1958-, psychologue israélienne, épouse de Benyamin Netanyahou;
 Yonatan Netanyahou, 1946-1976, officier tué lors de l'opération Entebbe, frère ainé de Benyamin Netanyahou.